Національна ліга В 2004—2005 — 58-й чемпіонат Швейцарії з хокею (Національна ліга В), чемпіоном став клуб Базель.

Підсумкова таблиця

Плей-оф

Чвертьфінали 
Базель - Ла Шо-де-Фон 4:0
 4:3 (1:1, 1:0, 1:2, 1:0) ОТ
 1:7 (0:1, 0:2, 1:4)
 4:0 (1:0, 2:0, 1:0)
 2:4 (1:1, 1:1, 0:2)

Біль - ГСК Лайонс 4:2
 4:1 (1:1, 1:0, 2:0)
 5:3 (2:0, 1:2, 2:1)
 8:4 (2:0, 3:1, 3:3)
 2:6 (1:1, 0:3, 1:2)
 1:2 (1:0, 0:1, 0:1)
 3:5 (2:1, 0:2, 1:2)

ХК «Сьєр» - ХК «Форвард Морж» 4:0
 2:1 (0:1, 2:0, 0:0)
 2:4 (1:0, 0:2, 1:2)
 5:3 (2:0, 0:1, 3:2)
 2:5 (1:1, 1:2, 0:2)

Лангенталь - Вісп 4:3
 5:3 (2:1, 1:0, 2:2)
 3:0 (1:0, 1:0, 1:0)
 5:2 (2:1, 2:1, 1:0)
 7:1 (1:0, 2:0, 4:1)
 1:5 (1:2, 0:2, 0:1)
 2:5 (0:1, 1:2, 1:2)
 6:4 (3:0, 0:4, 3:0)

Півфінали 
Базель - Лангенталь 4:0
 4:0 (1:0, 2:0, 1:0)
 3:5 (0:3, 2:0, 1:2)
 4:1 (1:0, 1:0, 2:1)
 1:8 (0:1, 1:2, 0:5)

Біль - ХК «Сьєр» 2:4
 4:0 (1:0, 2:0, 1:0)
 3:1 (1:0, 0:1, 2:0)
 3:4 (2:2, 1:1, 0:0, 0:1) ОТ
 2:7 (1:1, 1:4, 0:2)
 5:6 (2:2, 1:2, 2:1, 0:1) ОТ
 4:1 (2:0, 1:0, 1:1)

Фінал 
Базель - ХК «Сьєр» 4:0
 5:2 (2:0, 1:0, 2:2)
 4:10 (1:1, 3:3, 0:6)
 3:2 (1:0, 1:0, 1:2)
 1:3 (1:1, 0:2, 0:0)

«Базель» грав у перехідному турнірі проти аутсайдеру НЛА ХК «Лозанна».

Плей-оф втішного раунду

1 раунд 
Ольтен - Ажуа 2:4
 2:4 (1:4, 0:0, 1:0)
 3:5 (0:1, 3:0, 0:4)
 11:1 (2:1, 6:0, 3:0)
 6:4 (1:1, 1:2, 4:1)
 4:5 (0:1, 2:1, 2:3)
 7:5 (4:1, 1:2, 2:2)

ХК «Кур» - Тургау 4:0
 4:3 (1:1, 2:0, 0:2, 1:0) ОТ
 1:5 (0:1, 0:2, 1:2)
 6:1 (3:1, 1:0, 2:0)
 1:2 (0:0, 1:0, 0:1, 0:1) ОТ

2 раунд 
Тургау - Ольтен 2:4
 2:3 (0:1, 0:1, 2:0, 0:1) ОТ
 3:4 (1:1, 2:2, 0:0, 0:1) ОТ
 6:3 (1:2, 1:0, 4:1)
 8:3 (4:2, 3:1, 1:0)
 6:3 (3:0, 2:2, 1:1)
 1:2 (0:1, 1:1, 0:0)

Джерела 
 Сезон 2005   

Чемпіонат Швейцарії з хокею
Швейцарія
Швейцарія
2004 у швейцарському спорті
2005 у швейцарському спорті